Georges Seurat
Pilar Seurat
6678 Seurat
Ou ainda:
Acomys seurati -uma espécie de roedor

Desambiguações de sobrenomes